Hrvatska:
 Cerje (Vrbovec), naselje u sastavu Vrbovca
 Cerje (Zagreb), naselje u sastavu Zagreba
 Cerje Jesenjsko, naselje u općini Jesenje, Krapinsko-zagorska županija
 Cerje Letovanićko, naselje u općini Lekenik, Sisačko-moslavačka županija
 Cerje Nebojse, naselje u općini Maruševec, Varaždinska županija
 Cerje Pokupsko, naselje u općini Pokupsko, Zagrebačka županija
 Cerje Samoborsko, gradsko naselje Samobora, Zagrebačka županija
 Cerje Tužno, naselje u općini Ivanec, Varaždinska županija
 Cerje Vivodinsko, gradsko naselje Ozlja, Karlovačka županija

Srbija:
 Cerje, naselje u općini Bajina Bašta